Eickemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Eickemeyer (1903–1978), deutscher Architekt und Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose
 Rudolf Eickemeyer (1753–1825), kurfürstlich-mainzischer Professor sowie Offizier in Diensten des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal
 Rudolf Eickemeyer (Erfinder) (1831–1895), deutsch-US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Rudolf Eickemeyer (Fotograf) (1862–1932), auch: Rudolph Eickemeyer, US-amerikanischer Fotograf
 Walter Eickemeyer (1886–1959), deutscher Politiker (NSDAP), Bürgermeister von Nürnberg

Siehe auch:
 Eikemeier